Обру́ч ( — «зап'ясток», «браслет», від *ob + *rǫka) — слово, що має кілька значень:
 Обруч — спортивний прилад.
 Обруч — зігнутий в кільце прут, металева штаба, обід.
 Обруч (розм. рихва) — залізна або дерев'яна штаба, яку набивають на бондарський виріб для скріплення.
 Обруч — металева або дерев'яна прикраса у вигляді кільця, яку носять на голові, руках або ногах, браслет.

Див. також 
 Обичайка
 Обручка (значення)
 Обручев — російське прізвище

Посилання